Bernat Solé i Barril (Agramunt, 1975), enginyer industrial i polític català.
 Bernat Soler i Pla (Barcelona, 1973), periodista català.